Місячний сарос 143 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 18 серпня 1720 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 5 жовтня 3000, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 27 повних затемнень від 2 липня 2243 до 13 квітня 2712, 10 часткових перед повними від 14 березня 2063 до 21 червня 2225 і 8 часткових після повних від 25 квітня 2730 до 9 липня 2856.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 9 лютого 2009 і наступним буде також повне 20 лютого 2027.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 36-е, яке відбудеться 6 вересня 2351 і триватиме 99,1 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 143 

Місячні сароси